Agareb ist der Name verschiedener Orte im arabischen Raum:
 Agareb ist ein Ort im tunesischen Gouvernement Sfax mit ca. 9000 Einwohnern
 Agareb ist ein Ort im syrischen Gouvernement Hama mit ca. 2500 Einwohnern und identisch mit dem Ort Occaraba aus der Peutingerschen Tafel